Я́ков Агафо́нов:
 Агафонов, Яков Григорьевич (1912—1944) — Герой Советского Союза.
 Агафонов, Яков Михайлович (1918—1983) — гвардии майор, Герой Советского Союза.